Ben Segers (acteur)
 Ben Segers (politicus)